Lari Lehtonen (ur. 21 czerwca 1987 w Imatra) – fiński biegacz narciarski, zawodnik klubu Imatran Urheilijat.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Lari Lehtonen pojawił się w styczniu 2005 roku, podczas VII Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w Monthey. Zdobył tam trzy medale: złoty w biegu na 7,5 km techniką klasyczną, srebrny na dystansie 10 km techniką dowolną oraz brązowy w sprincie stylem dowolnym. Dwa miesiące później wziął udział w mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, zajmując między innymi 26. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym oraz dziesiąte w sztafecie. Jeszcze dwukrotnie startował na imprezach tego cyklu, najlepsze wyniki osiągając na mistrzostwach świata juniorów w Kranju w 2006 roku, gdzie był osiemnasty w biegu na 10 km klasykiem i szósty w sztafecie. Trzykrotnie startował na mistrzostwach U-23, zajmując między innymi ósme miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Hinterzarten w 2010 roku. W Pucharze Świata zadebiutował 2 marca 2008 roku w Lahti, gdzie zajął 39. miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 16 stycznia 2010 roku w Otepää, kiedy na tym samym dystansie był osiemnasty. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2011/2012, który ukończył na 76. pozycji. W 2010 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, zajmując 33. miejsce w biegu łączonym na 30 km oraz 43. miejsce na dystansie 50 km klasykiem. Brał także udział w biegu łączonym na 30 km podczas mistrzostw świata w Oslo, kończąc rywalizację na 43. miejscu. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Val di Fiemme jego najlepszymi wynikami były dwudzieste miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym oraz piąte w sztafecie.

Po sezonie 2019/2020 zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Jak dotąd Lehtonen nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Bibliografia

Przypisy 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1987